Kamil Witkowski (ur. 1967) – polski dziennikarz i wydawca.
 Kamil Witkowski (ur. 1984) – polski piłkarz, napastnik.
 Kamil Witkowski (ur. 1986) – lekkoatleta